Der Fürst von Pappenheim steht für:

 Der Fürst von Pappenheim (Operette), eine Operette von Franz Arnold und Ernst Bach
 Der Fürst von Pappenheim (1927), einen deutschen Spielfilm von Richard Eichberg
 Der Fürst von Pappenheim (1952), einen deutschen Spielfilm von Hans Deppe